Voici la liste des planètes mineures numérotées de 164001 à 165000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 164001 à 165000

164001-164100

164101-164200

164201-164300

164301-164400

164401-164500

164501-164600

164601-164700

164701-164800

164801-164900

164901-165000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000